L'édition 2001 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 22 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Marat Safin remporte l'épreuve de simple, Denis Golovanov et Ievgueni Kafelnikov celle de double.

Lauréats 
Le tenant du titre Marat Safin, remporte son  en simple en battant en finale Rainer Schüttler. Il soulève ainsi son  de la saison après Tachkent.

En double, la paire russe Denis Golovanov/Ievgueni Kafelnikov remporte le titre en battant en finale Irakli Labadze et Marat Safin. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Sport en Russie en 2001
Saint-Pétersbourg
Tennis en octobre 2001